Asi (tur. Asi, eng. Rebel) je turska TV serija i jedna od najboljih pripadnica žanra turskih dramskih serija. Glavne uloge imali su Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Çetin Tekindor i Selma Ergeç. Radnja serije smještena je u Antiohiji (Antakyji) u Turskoj, tajanstvenom i čarobnom gradu smještenom na obalama Sredozemnog mora, domu kulture stare tisuće godina. Seriju odlikuju izvrsna glazba autora Naila Yutsevera, iznimna fotografija i pejzaži.

Serija donosi epsku ljubavnu priču između dvoje mladih i ponosnih ljudi, koje u ostvarenju zajedničke sreće priječe utezi prošlosti. Serija je premijerno prikazana 26. listopada 2007. godine. Osim u Turskoj, prikazivala u Rumunjskoj, Bugarskoj i zemljama Bliskog Istoka. U arapskom svijetu postigla je nezapamćen uspjeh. U Hrvatskoj se premijerno prikazivala od 20. prosinca 2010. do 17. lipnja 2011. na Novoj TV (ukupno 110 epizoda).

Radnja 

Već tri generacije obitelji Kozcuoğlu posjeduje veliko imanje, a opstanak plantaže i farme njihov je najvažniji cilj. Vlasnik Ihsan Kozcuoğlu i njegova kći Asi rade i žive za svoju zemlju. 

Prošle su godine i Demir se vraća u svoj rodni grad kao imućni poslovni čovjek. Prije mnogo godina Demirova majka i njegova teta Suhejla došle su raditi na imanje obitelji Kozcuoğlu. Demirova majka utopila se u rijeci Asi koja teče blizu posjeda obitelji Kozcuoğlu. Još uvijek ogorčen zbog okolnosti koje su njegovu majku odvukle u smrt, Demir susreće Asi prema kojoj odmah osjeti veliku privlačnost. No životi obitelji Kozcuoğlu i Demirove obitelji isprepletene su događajima iz prošlosti što je konstantna prepreka u odnosu ovo dvoje mladih ljudi. Tajne i laži počinju izlaziti na vidjelo i potresati odnose nakon što se Suhejla vrati u Antakyju.

Demir saznaje da je obitelj Kozcuoğlu, jedna od cjenjenijih obitelji u regiji, vjerojatno odgovorna za smrt njegove majke. Odgovore zašto je njegova majka počinila samoubojstvo, Demir je odlučio potražiti na imanju Ihsana Kozcuoğlua. Demir svoj posao prebacuje u Antakyju i ondje kupuje imanje Džemala Age, Ihsanova tasta.

U priči o novoj ljubavi prema zemlji, ali i romanci, u središtu je jedna rijeka koja teče uzvodno. Njeno je ime Asi, kao i nadimak glavne junakinje Asiye. Ona ide suprotnim smjerom baš poput rijeke koja, za razliku od uobičajenog toka, gradom Antakyijom teče od juga prema sjeveru. Na tom je prostoru Demirova obitelj pokopala tajne koje će njemu i Asi spriječiti put do sreće. Iako zaljubljeni, ponosni i vezani uz svoje obitelji, Demir i Asi su neprijatelji obilježeni grijesima njihovih predaka.

Obiteljsko stablo likova

Uloge

Glavni likovi

Sporednim likovima

Seriju su napustili

Glazba 

Seriju prati izvrsna glazbena pozadina koju je skladao Nail Yurtsever. Glavnu melodiju čini "Asi Jenerik" (eng. Asi Main Theme), a album pod nazivom Asi Dizi Müzikleri Soundtrack sadrži ukupno dvadeset i jednu glazbenu melodiju i pjesmu.

Asi Dizi Müzikleri Soundtrack

 Asi Jenerik 
 Sevdali
 Çiglik
 Bir Asi Asik 
 Kalan Zamanlar 
 Asi Jenerik - Sözlü
 Sevginin Kokusu
 Bir Dalda Iki Kiraz 
 Esaret 
 Defne-Kerem 
 Diyar-I Asik 
 Mandra
 Yeniden 
 Flashback 
 Su 
 Sevgili 
 Gökyüzü 
 Mazi 
 Drama 
 Giden 
 Parça 21

Bilješke

Vanjske poveznice 
  
 sapunice.net - asi
 kanald.com.tr - asi 
 tvprofil.net - asi

Turske serije
Dramske serije